Дунайська флотилія Австрії
 Дунайська флотилія Болгарії
 Дунайська флотилія Угорщини
 Дунайська флотилія Німеччини
 Дунайська флотилія Румунії
 Дунайська флотилія Сербії
 Дунайська флотилія СРСР
 Дунайська флотилія Хорватії
Дунайська флотилія Чехословаччини